Валерий Глушаков:

 Глушаков, Валерий Игнатьевич (1926—2005) — белорусский советский оперный певец.
 Глушаков, Валерий Николаевич (1959—2017) — советский и российский футболист.